Fick steht für:

 Fick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 vulgärer Ausdruck für Geschlechtsverkehr, siehe Ficken

Siehe auch:

 FIK
 FIQ
 FIG
 Fiqh
 Vick